У́лица Ко́рсакова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Корсакова — улица в Запрудне Московской области.
 Улица Корсакова — улица в Королёве.
 Улица Корсакова — улица в Северске, в мкр. Самусь.

Украина 
 Улица Корсакова — улица в Днепре.
 Улица Корсакова — улица в Донецке.

См. также 
 Улица Римского-Корсакова